John Carroll – allenatore di pallacanestro statunitense
 John Carroll – attore statunitense
 John Carroll – gesuita e arcivescovo cattolico statunitense